Дренякин — русская фамилия; имеет женскую форму Дренякина.

Известные носители 
 Дренякин, Александр Максимович (1812—1894) — русский военный и государственный деятель.
 Дренякин, Василий Тимофеевич (1782—?) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4921; 3 декабря 1834.
 Дренякин, Иван Тимофеевич (1767—?) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 3162; 26 ноября 1816.
 Дренякин, Максим Тимофеевич (1770—1851) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1778 (763); 26 апреля 1807.